est un terme japonais, une forme plus forte du .

Le terme est utilisé dans le système iemoto pour désigner le sensei supérieur dans une organisation ; il est aussi couramment utilisé pour désigner un seul fondateur d'école d'art martiaux, à savoir :
 Morihei Ueshiba, fondateur de l'aïkido ;Il est actuellement la seule personne au Japon à avoir reçu la distinction 9ème Dan(le maximum étant 8 en Aïkido). La coutume veut qu'il soit dans les arts martiaux la seule personne à se faire appeler ainsi.

Annexes

Bibliographie 
 Takeyoshi Kawashima, Ideorogii to shite no kazoku seido (Le Système de la famille en tant qu'idéologie), 1957, Tokyo, Iwanami Shoten.
 Koichi Kitano, Hierarchical structure of the iemoto system: Its effect on social stability, 1970, MA thèse, Manoa, University of Hawai'i.
 Matsunosuke Nishiyama, Iemoto monogatari (Histoire du Iemoto), 1956 ; réédité en 1982 sous le titre Nishiyama 1982a.
 Matsunosuke NishiyamaIemoto no kenkyu (Recherches sur le système Iemoto), 1960, Tokyo, Azekura Shobo ; réédité en 1982 sous le titre Nishiyama 1982b.

Articles connexes 
 Dénomination d'une personne en japonais
 Keigo
 Maître (arts martiaux)
 Senpai et kōhai

Vie quotidienne au Japon
Relation humaine
Organisation sociale
Terme du bouddhisme zen